České příjmení Hlavatý nosí více osobností:

 Anna Hlavatá-Pokorná (1889–1961) – česká pedagožka a sociální pracovnice
 František Hlavatý (1931–2013) – český fotbalista
 František Hlavatý (herec) (1873–1952) – český herec a režisér, otec Vladimíra Hlavatého
 Ján Hlavatý (* 1953) – slovenský fotbalista
 Jaroslav Hlavatý (1944–2005) – český silniční motocyklový závodník
 Jiří Hlavatý – více osob
 Josef Hlavatý (1943–1969) – člověk, který se upálil v roce 1969 na protest proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa
 Júlia Hlavatá (1939–2010) – slovenská a čs. politička, po sametové revoluci poslankyně FS
 Matěj Hlavatý (* 1994) – český politik hnutí STAN, starosta obce Tetín na Jičínsku
 Petr Hlavatý (1958–2017) – český zpěvák, pedagog a sbormistr
 Václav Hlavatý (1894–1969) – český matematik
 Vladimír Hlavatý (1905–1992) – český herec
 Vlastimil Hlavatý (* 1929) – slovenský fotbalista

jiný význam
 Hlavatá (osada) – horská osada v Moravskoslezských Beskydech

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Slovenská příjmení